Заслуженный артист — многозначное понятие, почётное звание в ряде нескольких стран.
 Заслуженный артист Императорских театров
 Заслуженный артист РСФСР / Заслуженный артист Российской Федерации
 Заслуженный артист Азербайджанской ССР / Заслуженный артист Азербайджана
 Заслуженный артист Карельской АССР
 Заслуженный артист Украинской ССР / Заслуженный артист Украины
 Заслуженный артист Белорусской ССР
 Заслуженный артист Узбекской ССР
 Заслуженный артист Узбекистана

См. также 
 :Категория:Заслуженные артисты по странам
Народный артист

Почётные звания